Netiv HaGdud (hebräisch für Pfad des Bataillons) steht für:

 Netiv HaGdud (Kibbuz), Kibbuz im Jordantal
 Netiv HaGdud (epipaläolithische Siedlung), Ausgrabungsstätte im Jordantal